Il doppio del torneo di tennis Ponte Vedra Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Paul Annacone e Kelly Jones che hanno battuto in finale Ross Matheson e Dick Norman 6-7, 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Kenny Thorne /  David Witt (quarti di finale)
 Paul Annacone /  Kelly Jones (Campioni)

 Bill Barber /  Ivan Baron (primo turno)
 Stefan Kruger /  Roger Smith (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ponte Vedra Challenger 1994